Суперкубок Австрії з футболу 1988 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 липня 1988 року між чемпіоном Австрії клубом Рапід (Відень) та володарем кубка Австрії клубом Кремсер.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1988
Австрія
1988 в австрійському спорті